

Cucina 
 Muenster – formaggio statunitense

Geografia 
Canada
 Muenster – località nella Divisione No. 15 (Saskatchewan)
 Abbazia territoriale di Saint Peter-Muenster – sede soppressa della Chiesa cattolica con sede a Muenster
Stati Uniti d'America
 Muenster – città nella contea di Cooke (Texas)

Pagine correlate 
 Münster (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Munster – pagina di disambiguazione